Termenul „Halifax” se poate referi la:

 Localități

 Halifax Bay, North Queensland, Australia
 Halifax, provincia , oraș în Canada
 Halifax oraș în Yorkshire, Anglia

 Localități în 

 Halifax, statul 
 Halifax County, statul 
 Halifax, statul 
 Halifax, statul 
 Halifax County, statul

Vezi și 

 Explozia de la Halifax

Nume proprii